Basil Rathbone – attore britannico
 Eleanor Rathbone – politica britannica
 Henry Rathbone – diplomatico e militare statunitense
 Jackson Rathbone – attore statunitense
 Jenny Rathbone – politica gallese